Joseph Ward (1856-1930), homme politique néo-zélandais, deux fois premier ministre
 Joseph Ward (1932-), chanteur d'opéra britannique